Rose Hills désigne :

 Rose Hills, une census-designated place du comté de Los Angeles ;
 Rose Hills (Los Angeles), un quartier de Los Angeles ;
 Rose Hills Memorial Park, un cimetière situé dans le comté de Los Angeles.